
Termin EMD ima više značenja.

 Merk KGaA, tzv. -{EMD Chemicals}-, nemačka kompanija
 Emerin, gene vezan za Emeri-Drejfusovu muskularnu distrofiju